Хеколуа има више значења:

 Хеколуа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хеколуа, Ел Алто (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику